Жабняк Микола Євгенович (* 1979) — український легкоатлет-паралімпієць. Майстер спорту України міжнародного класу.

 Жабняк — населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Пресека.